I Saw What You Did é um telefilme de suspense/terror, estreado em 1988. Com participação de Robert Carradine, Candace Cameron e Shawnee Smith.
Dirigido por Fred Walton (A Noite das Brincadeiras) é uma refilmagem da produção homônima de 1965 por William Castle.
Foi reprisado inúmeras vezes na televisão brasileira e por isso é muito lembrado até hoje. Permanece inédito em DVD. Tem circulado rumores de uma possível refilmagem pelo diretor Patrick Lussier.

História 
Duas garotas, Lisa e Kim, vão passar juntas a noite sozinhas numa fazenda isolada. Lá elas começam a passar trotes telefônicos para pessoas diversas — sempre usando a frase "eu vi o que você fez… e eu sei quem você é" — até que uma dessas ligações cai na casa de um maníaco de nome Adrian Lancer, que passa então a persegui-las.

Elenco

Ver também 
 Mensageiro da Morte (1979)
 Quando um Estranho Chama, refilmagem de 2006 do filme acima.

Ligações externas 
 

Telefilmes dos Estados Unidos de 1988
Telefilmes de suspense dos Estados Unidos
Telefilmes de terror dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por Fred Walton
Regravações de filmes
Filmes de terror da década de 1980
Filmes em língua inglesa
Telefonia na cultura popular